Molekulska formula -{C11H16BrNO2}- se može odnositi na:

 2,5-Dimetoksi-4-bromoamfetamin
 4-Bromo-3,5-dimetoksiamfetamin
 Meta-DOB